Nordemann ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Nordemann (* 1963), deutscher Rechtsanwalt und Honorarprofessor für Urheberrecht an der Universität Konstanz
 Jan Bernd Nordemann (* 1965), deutscher Rechtsanwalt, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und seit 2007 Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin
 Wilhelm Nordemann (* 1934), deutscher Rechtsanwalt und emeritierter Honorarprofessor für Urheberrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin